«Best of Bee Gees» — перша компіляція австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущено в 1969 році.

Список композицій 
 «Holiday» (Barry & Robin Gibb)
 «I've Gotta Get a Message to You»
 «I Can't See Nobody» (Barry & Robin Gibb)
 «Words»
 «I Started a Joke»
 (Original vinyl LP only) «Spicks and Specks» (Barry Gibb) / (Original CD only) «Tomorrow, Tomorrow» (Barry & Maurice Gibb)
 «First of May»
 «World»
 «Massachusetts»
 «To Love Somebody» (Barry & Robin Gibb)
 «Every Christian Lion Hearted Man Will Show You»
 «New York Mining Disaster 1941» (Barry & Robin Gibb)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees